La tregua puede referirse a: 

 Tregua: un tratado entre dos o más personas en hacer las paces (hace referencia a la paz) o establecer un acuerdo para dejar de combatir tanto sea verbal como físicamente.

Literatura 
 La tregua (1960), novela de Mario Benedetti;
 La tregua (1962), novela de Primo Levi;

Música 
 Tregua , grupo musical español, procedente de La Coruña;

Cine 
 La tregua, película de 1974 de Sergio Renán, sobre la novela de Mario Benedetti;
 La tregua, película de 1997 de Francesco Rosi, sobre la novela de Primo Levi;
 La tregua, película de 2003 de Alfonso Rosas Priego, adaptada de la novela de Mario Benedetti;

Televisión 
 La tregua (1980), telenovela colombiana, adaptada la novela de Mario Benedetti.